Władysław Orłowski (1835-1899) – polski lekarz
 Władysław Orłowski (1922–1989) – polski prozaik